Choppin ist der Familienname folgender Personen:

 Gregory Choppin (1927–2015), US-amerikanischer Chemiker (Kernchemie, Umweltchemie)
 Purnell W. Choppin (1929–2021), US-amerikanischer Virologe und Medizinmanager